Anzano del Parco – comune italiano in provincia di Como
 Anzano di Puglia (già Anzano degli Irpini) – comune italiano in provincia di Foggia (già in provincia di Avellino)
 Anzano – frazione del comune di Cappella Maggiore in provincia di Treviso

Pagine correlate 
 Anzani